Кастеллальто () — коммуна в Италии, расположена в регионе Абруццо, подчиняется административному центру Терамо.

Население составляет 7578 человека (на 2018 г.), плотность населения составляет 199 чел./км². Занимает площадь 33 км². Почтовый индекс — 64020. Телефонный код — 0861.